Джегер (; ) — англійське та українське прізвища.

Носії
 Коннор Джегер — американський плавець.

Примітки